Division 1 Västra har varit namnet på en serie i olika ishockeydivisioner:
 Division I Västra – en serie inom Division I i ishockey (1975–1999) (andradivisionen)
 Division I Västra – en region inom Division 1 i ishockey (nuvarande Hockeyettan) med två serier (A och B) 1999–2004.
 Division I Västra – en serie inom Division 1 i ishockey 2004/2005